Гран-при Великобритании 1973 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 14 июля 1973 года на трассе Сильверстоун.

В гонке принимали участие четыре дебютанта чемпионата: Роджер Уильямсон, Йохен Масс, Грэм Макрэй и восстановившийся после перелома ноги Джон Уотсон. Кроме того, в чемпионат вернулись Дэвид Пэрли и Крис Эймон. Обладатель поула Ронни Петерсон удержал лидерство на первых километрах дистанции, но к концу первого круга уступил первое место Джеки Стюарту. На машине Ники Лауды оборвало приводной вал и она получила удар сзади от Джеки Оливера. В то же самое время Джоди Шектер не удержал свой автомобиль «McLaren» в последнем повороте первого круга, машина врезалась в ограждение трека и отлетела обратно на середину трассы прямо в гущу автомобилей. В последовавшем массовом завале пострадало девять машин, а Андреа де Адамик был отправлен в больницу с переломом ноги.

Гонка была остановлена и возобновлена через полтора часа после аварии на полную дистанцию, в ней приняли участие 19 автомобилей, в том числе и Ники Лауда, механики которого успели за это время устранить поломку привода. Лидерство вновь захватил Петерсон, а Лауде удалось прорваться на второе место, но вскоре под натиском более сильных соперников австриец откатился далеко назад. На 38 круге Ронни Петерсон уступил лидерство американцу Питеру Ревсону и оказался под прессингом Джеймса Ханта. Англичанину не удалось пробиться на второе место из-за быстро износившихся шин и вскоре он уступил третье место Денни Халму. Питер Ревсон выиграл гонку, одержав первую в карьере победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-38 Ронни Петерсон

39-67 Питер Ревсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании